

Hasonló neveken ismert történelmi események
Középkor és újkor
 Arras ostroma (1414)
 Arras ostroma (1640): az 1635–1659-es francia–spanyol háborúban Richelieu csapatai sikeresen beveszik a spanyoloktól védett várost. 
 Arrasi csata (1654): Turenne marsall csapatai felmentik a spanyol szolgálatban álló Condé herceg által  ostromlott várost.
Első világháború
Több ütközetet is arrasi csatának neveznek. A számozások és elnevezések szerzőktől függően változhatnak:
 Arrasi csata (1914) (első arrasi csata vagy artois-i csata), 1914 októberében, a „versenyfutás a tengerig” során.  
 Arrasi csata (1917) (második arrasi csata), 1917 április-májusában, az antant tavaszi offenzívájának keretében.
 Arrasi csata (1918) (második/harmadik arrasi csata vagy második somme-i csata, 1918 augusztus-szeptemberében.
Második világháború
 Arrasi csata (1940): brit–francia ellentámadási kísérlet a németek franciaországi hadjáratának lassítására 1940. május 21-én.